Königsbau steht für:

 Königsbau (Konstanz), Stadtteil

Bauwerke:
 Königsbau Stuttgart, 1856–1860 erbautes Geschäftshaus
 Bauteil der Münchner Residenz, 1826–1835 erbaut
 Königsbau (Leipzig), 1910–1913 erbautes Büro- und Geschäftshaus
 Königsbau (Augsburg), 1912–1914 erbautes, unter Denkmalschutz stehendes Büro- und Geschäftshaus
 Königsbau (Berlin)

Siehe auch:
 Königsheim (Gemeinde in Baden-Württemberg)
 Königshaus (Begriffsklärung)